Daf
 daf, ütőshangszer, főleg Iránban és Pakisztánban népszerű
DAF
 DAF, gépjárművek, eredetileg holland járműgyár
 Djibouti Air Force, DAF a Dzsibuti Légierő rövidítése